Fili kan syfta på

FILI – en finländsk organisation för litteraturexport
Fili (figur) – en av de tolv följeslagarna som följde med Thorin och Bilbo på sin resa till Erebor